El término japonés Akashi puede hacer referencia a: 

 La ciudad de Akashi, en Japón.
 El castillo Akashi, ubicado en la ciudad.
 El Gran Puente de Akashi Kaikyō.
 Akashi Morishige, samurái al servicio de Ukita Hideie.
 El Akashi, un crucero protegido de la Armada Imperial Japonesa.
 El Akashi, un buque-taller de la Armada Imperial Japonesa, único en su clase.